Sakas ist der Familienname der folgenden Person:

 Maruan Sakas (* 1985), deutscher Musiker

Vgl. auch saken